Кубок Тото 2015–2016 — 31-й розіграш Кубка Тото. Змагання проводиться в два етапи: 14 команд прем'єр-ліги поділені на три групи, з яких 8 команд проходять до «плей-оф», де і визначають переможця. Вчетверте турнір виграло Маккабі (Петах-Тіква).

Груповий етап 
Групи виділені відповідно до географічного розташування клубів. Матчі були зіграні 1, 17 серпня та 9 вересня 2015 року.

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група С 

Результати

Чвертьфінали 
Жеребкування проводилось 29 жовтня 2015 року. Перші матчі відбулись 1-2 грудня, матчі-відповіді 15-16 грудня 2015 року.

|}

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|30 грудня 2015

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Тото на soccerway 

2015–2016
2015 у футболі
2016 у футболі